Sadegh Moharrami Getgasari (ur. 1 marca 1996 w Hasztpar) – irański piłkarz grający na pozycji prawego obrońcy. W sezonie 2021/2022 występuje w klubie Dinamo Zagrzeb.

Kariera seniorska

Malawan Bandar-e Anzali 
Moharrami zadebiutował w barwach Malawan Bandar-e Anzali 11 kwietnia 2014 roku w przegranym 2:1 spotkaniu przeciwko Fajr Sepasi Sziraz. Dla tego klubu Irańczk rozegrał 38 meczów, nie strzelając żadnego gola.

Persepolis FC 
Moharrami przeniósł się do Persepolis FC 1 lipca 2016 roku. Debiut dla tego zespołu zaliczył on 21 września 2016 roku w meczu z Sepahan Isfahan (wyg. 1:3). Łącznie w barwach Persepolis FC Irańczyk wystąpił 64 razy, nie zdo (bywając żadnej bramki.

Dinamo Zagrzeb 
Moharrami przeszedł do Dinamo Zagrzeb 2 lipca 2018 roku, podpisując z nim 5-letni kontrakt. Zadebiutował on dla tego klubu 27 lipca 2018 roku w zremisowanym 1:1 spotkaniu przeciwko NK Rudeš. Do 20 sierpnia 2021 roku dla Dinama Zagrzeb Irańczyk rozegrał 50 meczów, nie strzelając żadnego gola.

NK Lokomotiva Zagrzeb 
Moharramiego wypożyczonod do Lokomotivy Zagrzeb 2 września 2019 roku. Debiut dla tego zespołu zaliczył on 14 września 2019 roku w meczu z HNK Gorica (0:0). Ostatecznie w barwach Lokomotivy Zagrzeb Irańczyk wystąpił 10 razy, nie zdobywając żadnej bramki.

Kariera reprezentacyjna

Sukcesy 
Sukcesy w karierze klubowej:
  Iran Pro League – 2x, z Persepolis FC, sezony 2016/2017 i 2017/2018.
  Superpuchar Iranu – 1x, z Persepolis FC, sezon 2017/2018
  1. HNL – 3x, z Dinamem Zagrzeb, sezony 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021
  ,  Puchar Chorwacji – z Dinamem Zagrzeb, sezon 2018/2019 (2. miejsce) i sezon 2020/2021 (wygrana)

Przypisy

Uwagi

Bibliografia 
 
 
 

Reprezentanci Iranu w piłce nożnej
Piłkarze Persepolis FC
Piłkarze Dinama Zagrzeb
Piłkarze NK Lokomotiva
Urodzeni w 1996
Uczestnicy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2022